ICCD steht für:

 Intensified charge-coupled device, ein Bildsensor
 International Chess Committee of the Deaf, Weltschachverband für Gehörlose

Abkürzung